Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Ширмы () — государственное среднее специальное учебное заведение музыкального профиля в городе Брест.

Обучение (на основе общего базового и среднего образования) ведётся по специальностям:
 Дирижирование (академический хор)
 Дирижирование (народный хор)
 Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)
 Инструментальное исполнительство (фортепиано)
 Инструментальное исполнительство. Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, туба, тромбон, труба, баритон, саксофон.
 Инструментальное исполнительство (скрипка, альт, виолончель, контрабас)
 Инструментальное исполнительство Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон)
 Искусство эстрады (пение)
 Музыковедение
 Актерское искусство драматического театра и кино (На основе общего среднего образования — 11 кл.)
 Пение (академическое)

В 1993 году при Брестском государственном музыкальном колледже имени Г. Ширмы была открыта детская музыкальная школа, которая действует и по сей день.

В колледже обучаются 210 учащихся, преподавательский коллектив составляют 127 преподавателей и концертмейстеров. Обучение дневное.

В колледже более 10 различных творческих коллективов (оркестров, хоров, ансамблей), ряду из них присвоено звание народный.

История 
Брестское музыкальное училище было открыто в декабре 1939 года. Это было первое музыкальное среднее учебное заведение в Западной Белоруссии. Большую роль в создании училища сыграли известные музыканты и педагоги Шубик И. Я., Демченко М. А., Добротворская Я. М., Аренская М. И. , Минстэр М. Я., Жуковская В. Г ., Русин М. А., Бубен Т. Г. и другие.

В годы Великой Отечественной войны здание училища был разрушено, в огне погибли музыкальные инструменты и библиотека.

После освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков уже 1 сентября 1944 года занятия в училище возобновились. Первый выпуск (всего 3 человека) состоялся в 1948 году.

За большую работу по подготовке музыкальных кадров в 1969 году коллектив училища был награждён Почётной Грамотой Верховного Совета БССР.

В 1990 году было открыто отделение народного хорового пения. 1 сентября 1994 года при колледже открыта детская музыкальная школа.

В ноябре 1993 года решением Брестского облисполкома училище было преобразовано в среднее специальное учебное заведение нового типа — музыкальный колледж, а 12 августа 1994 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь колледжу было присвоено имя известного белорусского композитора и педагога Григория Ширмы.

За 70 лет своего существования колледж подготовил более 4 тысяч специалистов, в 1977—1978 годах здесь учился Игорь Корнелюк.

Известные преподаватели и выпускники 
Валентина Веремеюк (1955) — Заслуженный учитель БССР, кавалер орденов Ленина и Дружбы народов.

Александр Демешко (1966) — участник легендарного ансамбля «Песняры».

Елена Воробей — российская эстрадная актриса, Заслуженная артистка России

Леонид Тышко (1964) — участник легендарного ансамбля «Песняры».

Владимир Солтан (1974) — Композитор, лауреат государственной премии БССР.

Нина Ясева — заслуженная артистка Беларуси

Анна Печенкина — заслуженный деятель искусств Республики Беларусь

Николай Трофимук — заслуженный работник культуры БССР

Николай Шощыц — заслуженный артист Беларуси

Михаил Зданевич — заслуженный артист Беларуси

Борис Пецюк — заслуженный артист России и народный артист Бурятии

Александр Баскин — народный артист России

Анатолий Бондарец — народный артист России

Фёдор Богдан — заслуженный артист Украины

Анатолий Москаленко — заслуженный артист Украины

Лев Лях — заслуженный деятель искусств Беларуси

Лилия Батырева — заслуженный деятель искусств Беларуси

Адам Мурзич — заслуженный работник культуры

Клавдия Калина — белорусская писательница

Награды 
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (1 июня 2010 года) — за плодотворную творческую работу по музыкальному обучению и воспитанию молодёжи, подготовку квалифицированных специалистов, общественно-культурную деятельность, значительный вклад в развитие и пропаганду белорусского музыкального искусства

Примечания

Литература 
Ромуальд Жабинский. Брестский музыкальный колледж: история и современность. — Брест, Альтернатива, 2011.

Ссылки 
 Белорусская советская энциклопедия. Статья «Брест».
 Музычны каледж імя Р. Шырмы
 УО «Брестский государственный музыкальный колледж им. Г.Ширмы»
 Т.Стасюк. Мы вместе с музыкой всегда. Газета «Брестский вестник». 26.03.2015 

Появились в 1939 году в Белоруссии
1939 год в музыке
Музыкальные училища Белоруссии
Учебные заведения Бреста
Культурные организации Бреста